Alejandrino puede referirse a:
 Lo relativo al nombre Alejandro.
 Lo relativo a Alejandro Magno.
 Lo relativo al imperio de Alejandro.
 Lo relativo a Alejandría, nombre de varias ciudades fundadas en honor de Alejandro Magno.
 Lo relativo al período helenístico o alejandrino, etapa histórica que va de la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) hasta la de la última reina helenística (Cleopatra VII de Egipto, 30 a. C.).
 Lo relativo a la Escuela de Alejandría, nombre de varias escuelas.
 El verso alejandrino, de catorce sílabas.